Ett hjärta av guld kan syfta på:

 Ett hjärta av guld (1923) – en amerikansk film från 1923, originaltiteln Grumpy
 Ett hjärta av guld (1982) – en svensk film från 1982 
 Ett hjärta av guld (sång av Björn Holm) – en sång av Björn Holm från 1987
 Ett hjärta av guld (sång av Grymlings) – en sång av Grymlings från 1990 på albumet Grymlings
 Ett hjärta av guld (bok) - en lättläst barn- och ungdomsbok av Åsa Storck från 2014

Se även 
 Heart of Gold